Caronia fait notamment référence à :

Géographie 
 Caronia, une commune sicilienne.

Navires 
 Le Caronia, un paquebot de la Cunard Line mis en service en 1905 et détruit en 1933 à Osaka.
 Le Caronia, un paquebot de la Cunard Line mis en service en 1949 et détruit en 1974 à Apra Harbor.
 Le Caronia, un paquebot de la Cunard Line mis en service en 1973 et en cours de transformation pour devenir un hôtel en Birmanie sous le nom d’Oasia.

Homonymie de bateaux